Бени́то Карваха́лес (; 25 июля 1913, Куба — дата смерти неизвестна) — кубинский футболист, вратарь, участник чемпионата мира 1938 года.

Карьера

Клубная 
Бенито Карвахалес выступал за кубинский клуб «Хувентуд Астуриана».

В сборной 
В составе национальной сборной он принял участие в чемпионате мира 1938 года, сыграл в двух матчах, пропустил 11 мячей.

Итого: 2 матча / 11 пропущенных голов; 0 побед, 1 ничья, 1 поражение.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Worldfootball.net
 Профиль на сайте Ceroacero

Футболисты Кубы
Игроки ФК «Хувентуд Астуриана»
Игроки сборной Кубы по футболу